The Party Ain't Over Yet – album degli Status Quo
The Party Ain't Over Yet – DVD degli Status Quo
The Party Ain't Over Yet – singolo degli Status Quo